{{Infobox voetbalclub
| naamclub   =Excelsior — Seizoen 2005-2006
| bijnaam    = 't Wonder, Oud-papier club, De Kralingers
| volledigenaam= 
| afbeelding     = Rotterdam stadion woudestein.jpg
| oprichting =23 juli 1902
| plaatsnaam = Rotterdam
| leden      =
| velden     =
| begroting  = 
| stadion    = Stadion Woudestein
| voorzitter =  Jaap Bontenbal
| algemeen directeur =  Simon Kelder
| trainer    =  Mario Been
| assistent-trainer    =  André Hoekstra
| topscorer  =  Brett Holman (14)
| sponsor    = DSW
| eigenaar   =
| resultatenHuidig= SBV Excelsior in het seizoen 2015/16
| competitie = Eerste divisie
| geldig     = 2005-2006
| pattern_la1  =
| pattern_b1   =
| pattern_ra1  =
| leftarm1     =000000
| body1        =000000
| rightarm1    =000000
| shorts1      =ff0000
| socks1       =ff0000
| vorig_seizoen         = 2004/05
| volg_seizoen          = 2006/07
}}
Het seizoen 2005/06 was het 44ste seizoen van de Rotterdamse betaaldvoetbalclub SBV Excelsior sinds de invoering van het betaald voetbal in 1954. De club was in het seizoen 2002-2003 gedegradeerd uit de Eredivisie en speelde dus voor het derde opeenvolgende jaar in de eerste divisie.

Hoofdcoach was Mario Been, de opvolger van de vertrokken John Metgod. Onder leiding van de oud-middenvelder van Feyenoord eindigde Excelsior op de eerste plaats in de eindrangschikking, met zeven punten voorsprong op de nummer twee, VVV-Venlo. De club stelde de titel veilig door in de voorlaatste speelronde met 3-1 te winnen van achtervolger VVV.

In het bekertoernooi verloor Excelsior in de tweede ronde van eredivisionist NEC Nijmegen (2-5), nadat in de eerste ronde was afgerekend met de amateurs van Sportclub N.E.C. (1-4). Topscorer werd aanvallende middenvelder Brett Holman met 14 treffers in 37 competitieduels. De Australische huurling van Feyenoord vertrok aan het einde van het seizoen naar NEC Nijmegen, en vergezelde daarmee trainer-coach Been.

Eerste divisie

Wedstrijden
{| class="wikitable sortable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="80%"
! width=3% |
! width=22% |Datum
! width=40% |Wedstrijd
! width=10% |Uitslag
! width=10% |
! width=5% |
|-
| 1 || 12 augustus 2005 || Cambuur Leeuwarden – Excelsior ||bgcolor="ccffcc"| 0–1 || 7 || 3
|-
| 2 || 19 augustus 2005 || Excelsior – FC Emmen ||bgcolor="ccffcc"| 3–0 ||  1 || 6
|-
|  3 || 22 augustus 2005 || Helmond Sport – Excelsior ||bgcolor="FFECCE"| 3–3 ||  3 || 7
|-
|  4 || 26 augustus 2005 || Excelsior – FC Omniworld ||bgcolor="ccffcc"| 2–1 ||  2 || 10
|-
|  5 || 29 augustus 2005 || TOP Oss – Excelsior ||bgcolor="ccffcc"| 0–1 ||  2|| 13
|-
|  6 || 2 september 2005 || Excelsior – FC Zwolle ||bgcolor="ccffcc"| 2–1 ||  2|| 16
|-
|  7 || 9 september 2005 || Haarlem – Excelsior ||bgcolor="FFECCE"| 0–0 ||  3|| 17
|-
|  8 || 16 september 2005 || Excelsior – MVV Maastricht ||bgcolor="ccffcc"| 1–0 ||  3|| 20
|-
|  9 || 23 september 2005 || FC Dordrecht – Excelsior ||bgcolor="FFD2D6"| 1–0 ||  3|| 20
|-
| 10 || 30 september 2005 || Excelsior – BV Veendam ||bgcolor="ccffcc"| 3–0 ||  3|| 23
|-
| 11 || 3 oktober 2005 || FC Eindhoven – Excelsior ||bgcolor="ccffcc"| 0–6 || 1 || 26
|-
| 12 || 14 oktober 2005 || De Graafschap – Excelsior ||bgcolor="FFECCE"| 1–1 || 3 || 27
|-
| 13 || 21 oktober 2005 || Excelsior – FC Volendam ||bgcolor="ccffcc"| 3–1 || 3 || 30
|-
| 14 || 24 oktober 2005 || Excelsior – FC Den Bosch ||bgcolor="FFD2D6"| 0–1 ||  3|| 30
|-
| 15 || 28 oktober 2005 || Excelsior – AGOVV Apeldoorn ||bgcolor="ccffcc"| 2–1 || 2|| 33
|-
| 16 || 4 november 2005 || Go Ahead Eagles – Excelsior ||bgcolor="FFD2D6"| 1–0 ||  2|| 33
|-
| 17 || 11 november 2005 || Excelsior – Stormvogels Telstar ||bgcolor="ccffcc"| 4–0 ||  2|| 36
|-
| 18 || 18 november 2005 || VVV-Venlo – Excelsior ||bgcolor="FFD2D6"| 1–0 || 3 || 36
|-
| 19 || 28 november 2005 || Excelsior – Helmond Sport ||bgcolor="ccffcc"| 3–0 || 1 || 39
|-
| 20 || 2 december 2005 || FC Omniworld – Excelsior ||bgcolor="FFECCE"| 1–1 ||  1|| 40
|-
| 21 || 6 december 2005 || Excelsior – Fortuna Sittard ||bgcolor="ccffcc"| 3–0 ||  1 || 43
|-
| 22 || 9 december 2005 || Excelsior – Cambuur Leeuwarden ||bgcolor="ccffcc"| 4–0 ||  1 || 46
|-
| 23 || 16 december 2005 || FC Emmen – Excelsior ||bgcolor="ccffcc"| 0–2 ||  1 || 49
|-
| 24 || 23 december 2005 || Excelsior – TOP Oss ||bgcolor="FFECCE"| 2–2 ||  1 || 50
|-
| 25 || 13 januari 2006 || FC Zwolle – Excelsior ||bgcolor="ccffcc"| 0–5 ||  1 || 53
|-
| 26 || 20 januari 2006 || Excelsior – Haarlem ||bgcolor="FFD2D6"| 1–2 ||  1 || 53
|-
| 27 || 3 februari 2006 || Excelsior – De Graafschap ||bgcolor="ccffcc"| 4–1 ||  1 || 56
|-
| 28 || 10 februari 2006 || FC Volendam – Excelsior ||bgcolor="FFECCE"| 0–0 ||  1 || 57
|-
| 29 || 13 februari 2006 || MVV Maastricht – Excelsior ||bgcolor="FFECCE"| 0–0 ||  1 || 58
|-
| 30 || 17 februari 2006 || Excelsior – FC Dordrecht ||bgcolor="FFD2D6"| 0–1 || 1  || 58
|-
| 31 || 24 februari 2006 || BV Veendam – Excelsior ||bgcolor="FFD2D6"| 2–1 ||  1 || 58
|-
| 32 || 10 maart 2006 || FC Den Bosch – Excelsior ||bgcolor="ccffcc"| 0–1 ||  1 || 61
|-
| 33 || 13 maart 2006 || AGOVV Apeldoorn – Excelsior ||bgcolor="FFECCE"| 1–1 ||  1 || 62
|-
| 34 || 17 maart 2006 || Excelsior – Go Ahead Eagles ||bgcolor="ccffcc"| 2–1 ||  1 || 65
|-
| 35 || 20 maart 2006 || Excelsior – FC Eindhoven ||bgcolor="ccffcc"| 1–0 ||  1 || 68
|-
| 36 || 24 maart 2006 || Stormvogels Telstar – Excelsior ||bgcolor="ccffcc"| 0–1 ||  1 || 71
|-
| 37 || 31 maart 2006 || Excelsior – VVV-Venlo ||bgcolor="ccffcc"| 3–1 ||  1 || 74
|-
| 38 || 7 april 2006 || Fortuna Sittard – Excelsior ||bgcolor="FFECCE"| 1–1 ||  1 || '''75
|}

Eindstand

StatistiekenIn onderstaand overzicht zijn de wedstrijdgegevens van het bekerduel tegen de amateurs van NEC niet meegenomen.''

Excelsior
2006